Сюрви́ль ():

 Сюрвиль, Жак — французский мореплаватель, первооткрыватель.
Сюрвиль, Лора — сестра О. де Бальзака, мемуаристка.

 Название нескольких коммун во Франции:
 Сюрвиль — в департаменте Кальвадос;
 Сюрвиль — в департаменте Манш;
 Сюрвиль — в департаменте Эр.